Terach (eller Tera i 1917 års svenska översättning) var enligt Gamla testamentet patriarken Abrahams far.

Enligt Första Mosebok var Terach son till Nahor, som var son till Serug, som var son till Regu, som var son till Peleg, som var son till Ever, som var son till Sela, som var son till Arpaksad, som var son till Sem, som var son till Noa. Första Mosebok berättar hur Terach utvandrade från staden Ur med sin familj och slog sig ned i staden Haran i nordvästra Mesopotamien. I Haran fick Abraham Guds befallning att utvandra till Kanaan.

Förutom Abraham hade Terach även två söner, Haran, Nahor samt en dotter, Sara. Terach omnämns i 1 Mos. 11:24-32 och Jos. 24:2. Enligt Bibeln blev han 205 år.

Teras ättlingar 
Släktträdet är något förenklat jämfört med den information som finns i Bibeln; flera personer som i stort sett endast nämns en gång och saknar betydelse är borttagna, detta gäller särskilt Nahors ättlingar.

Personer i Gamla Testamentet